Жартас — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жартас — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Жартас — село в Карагандинском сельском округе Абайского района Карагандинской области.
 Жартас — село в Коксунском сельском округе Абайского района Карагандинской области.
 Жартас — село в подчинении городской администрации Экибастуза Павлодарской области.